Серчанка — топоним.
 Серчанка — река в России, приток Серганки.
 Серчанка — село, существовавшее в Енисейском районе Красноярского края на берегу реки Кас.